Sean Doherty est un nom porté par :
 Sean Doherty, biathtlète américain
 , joueur de football anglais

Seán Doherty est un nom porté par :
 Seán Doherty, personnalité politique irlandaise
 , compositeur irlandais
 , joueur de football gaélique

Voir aussi